Епархия Сан-Миниато (, ) — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Флоренции, входящей в церковную область Тосканы.

Клир епархии включает 77 священников (59 епархиальных и 18 монашествующих священников), 11 диаконов, 20 монаха, 77 монахинь.

Адрес епархии: Piazza Duomo 1, 56027 San Miniato [Pisa], Italia.

Патронами епархии Сан-Миниато является Святой Генезий из Арля (мученик IV века), а также Святой Миниас из Флоренции (первый мученик Флоренции, 3 век), в честь которого и назван город Сан-Миниато.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 91 приход в 19 коммунах Тосканы в провинциях Флоренция, Пиза и Пистойя. Все приходы разделены на 4 деканата, которые, в свою очередь, состоят из 21 пастырской единицы.

Кафедра епископа находится в городе Сан-Миниато в церкви Успения Девы Марии и святого Генезия.

История 
Сан-Миниато известен ещё с VIII века. В 1248 году в городе появился свой капитул, перенесенный из Сан-Дженезио. В 1401 году республика Флоренция планировала основать епархию в Сан-Миниато, чтобы вывести город из-под юрисдикции архиепархии Лукки. В 1526 году председателю капитула было присвоено достоинство аналогичное епископскому.

Кафедра Сан-Миниато была основана 5 декабря 1622 года буллой Pro excellenti Папы Григория XV на части территории архиепархии Лукки.

В 1650 году была основана епархиальная семинария, которая была расширена в XVIII веке. В первой половине XIX века, при епископе Торелло Пьерацци были основаны библиотека семинарии и сберегательный банк.

С 1937 года выходит в печать епархиальный еженедельник La domenica («Воскресенье»).

Ординарии епархии 
  (11.3.1624 — 30.12.1631);
  (8.3.1632 — 28.8.1648);
  (23.11.1648 — 12.12.1653);
  (19.10.1654 — 11.12.1654);
  (26.6.1656 — 17.9.1661);
  (31.7.1662 — 30.12.1680) — камальдолиец;
 Якопо Антонио Мориджа (1.9.1681 — 27.2.1683) — барнабит, назначен архиепископом Флоренции;
  (14.8.1683 — 22.11.1702) — назначен епископом Пистойи и Прато;
  (19.2.1703 — 14.4.1719) — сервит;
  (27.3.1720 — 28.10.1734);
  (27.2.1734 — 27.101754);
  (22.9.1755 — 30.9.1778);
  (22.7.1779 — 27.1.1805);
  (26.11.1806 — 25.8.1832);
  (23.6.1834 — 31.1.1851);
 Sede vacante (1851—1854);
  (17.12.1854 — 10.4.1863);
 Sede vacante (1863—1867);
  (22.2.1867 — 2.2.1897);
  (18.1.1897 — 8.8.1907) — доминиканец;
  (30.8.1907 — 31.1.1928);
  (13.7.1928 — 23.9.1946);
  (26.11.1946 — 9.2.1972);
  (15.4.1972 — 11.6. 1986);
  (27.2.1987 — 6.3.2004);
  (6.03.2004 — 8.10.2014), назначен епископом Пистои
 Андреа Мильявакка (5.10.2015 - 15.09.2022)
 кафедра вакантна

Статистика 
На конец 2010 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 92,9 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 133.208 || 133.228 || 100,0 || 174 || 155 || 19 || 765 ||  || 27 || 282 || 109
|-
| 1970 || 134.500 || 134.800 || 99,8 || 158 || 133 || 25 || 851 ||  || 29 || 260 || 107
|-
| 1980 || 144.390 || 145.034 || 99,6 || 125 || 110 || 15 || 1.155 ||  || 17 || 253 || 107
|-
| 1990 || 147.205 || 148.685 || 99,0 || 106 || 95 || 11 || 1.388 || 1 || 12 || 168 || 91
|-
| 1999 || 151.403 || 152.826 || 99,1 || 94 || 79 || 15 || 1.610 || 4 || 16 || 137 || 90
|-
| 2000 || 151.349 || 152.398 || 99,3 || 92 || 78 || 14 || 1.645 || 4 || 15 || 123 || 90
|-
| 2001 || 153.258 || 154.454 || 99,2 || 77 || 64 || 13 || 1.990 || 4 || 14 || 122 || 90
|-
| 2002 || 152.884 || 154.937 || 98,7 || 78 || 62 || 16 || 1.960 || 5 || 18 || 103 || 90
|-
| 2003 || 151.419 || 154.937 || 97,7 || 71 || 56 || 15 || 2.132 || 4 || 16 || 135 || 91
|-
| 2004 || 156.537 || 158.355 || 98,9 || 86 || 71 || 15 || 1.820 || 4 || 16 || 115 || 91
|-
| 2010 || 158.000 || 170.142 || 92,9 || 79 || 62 || 17 || 2.000 || 11 || 21 || 108 || 91
|}

Источники 
 Annuario Pontificio за 2010 год и предыдущие годы на сайте , страница 
 Официальный сайт епархии
 Bruna Bocchini Camaiani, I vescovi toscani nel periodo lorenese
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, p. 751 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 4 , p. 244 
 Scheda della diocesi su www.gcatholic.org
 Булла Pro excellenti, на Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Vol. XII, pp. 760–765

См. также 
 Собор Санта Мария Ассунта и Святого Генезия
 Музей сакрального искусства в Сан-Миниато

Сан-Миниато
Сан-Миниато